Meidoorn

Een familienaam, en wel:
Henrik (Hendrik) Hagedoorn (1712-1777), burgemeester van Deventer
Hen(d)rik Hagedoorn (1740-1796), burgemeester van Deventer
Joachim Willem Hagedoorn (1745-1823), burgemeester van Deventer 
Wilhelm Conraed Hagedoorn (1766-1809), burgemeester van Deventer
Georgette Hagedoorn (1910-1995), actrice, chansonnière en musicalster
John Hagedoorn (1950), econoom en hoogleraar

Zie ook 
 Hagendoorn